Haucke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Haucke (1901–1942), deutscher Politiker, Reichstagsabgeordneter (NSDAP) und SA-Führer
 Gert Haucke (1929–2008), deutscher Schauspieler und Hörfunksprecher
 Hermann Haucke (1886–1925), Maler
 Ludwig Haucke (1877–1961), Gewerkschafter und Widerstandskämpfer
 Michael Haucke (* 1985), deutscher Basketballspieler
 Olaf Haucke (* 1935), Graphiker und Karikaturist
 Philip Haucke (* 1978), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Ursula Haucke (1924–2014), deutsche Autorin
 Volker Haucke (* 1968), deutscher Biochemiker und Zellbiologe

Siehe auch:
 Hauke